JRB – codice aeroportuale IATA dell'eliporto Downtown Manhattan di New York (Stati Uniti d'America)
 jrb – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 delle lingue giudeo-arabe